

Cinema 
 Olé! – film francese del 2005
 Olé – film italiano del 2006

Codici 
 OLE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto municipale di Olean (Stati Uniti d'America)
 OLE – codice vettore ICAO di Operadora de Líneas Ejecutivas
 ole – codice ISO 639-3 della lingua olekha

Geografia 
 Ole – circoscrizione del distretto di Wete (Tanzania)

Mitologia 
 Ole – nome di un re semi-leggendario svedese

Musica 
 Olé – singolo dei Pearl Jam del 2011
 Olé – singolo di Adelén del 2014
 Olé – singolo di John Newman del 2016

Onomastica 
 Ole – variante del nome proprio di persona Olaf

Sigle 
 Object Linking and Embedding – tecnologia per la creazione di documenti composti di Microsoft
 Officina di Letteratura Elettronica – portale della Letteratura Elettronica considerata come Arte contemporanea OLE

Altro 
 Olé – videogioco del 1985
 Olé – quotidiano sportivo argentino fondato a Buenos Aires nel 1996

Pagine correlate 
 Olé Olé